Chamaemyrrhis eriopoda är en flockblommig växtart som beskrevs av Stephan Ladislaus Endlicher. Chamaemyrrhis eriopoda ingår i släktet Chamaemyrrhis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
eriopoda